Estany Negre kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Estany Negre (sjö i Andorra), La Massana,

Spanien 

 Estany Negre (sjö i Spanien), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar